Ка́но — многозначный термин.

Фамилия 
 Кано, Алонсо (1601—1667) — испанский художник и скульптор.
 Кано, Гильермо (1925—1986) — колумбийский журналист.
 Кано, Дзигоро (1860—1938) — основатель борьбы дзюдо.
 Кано, Альфонсо (1948—2011) — член леворадикальной повстанческой группировки ФАРК, её лидер с 2008 по 2011 гг.
 Кано, Кэнта (род. 1986) — японский футболист, выступающий в Джей-лиге за клуб «Йокогама Ф. Маринос».
 Кано, Мария (1887—1967) — колумбийская поэтесса и общественный деятель.
 Кано, Мельхиор (1509—1660) — доминиканец, католический богослов.
 Кано, Офелия (род. 1959) — мексиканская актриса театра и кино и телевизионный продюсер.
 Кано, Томоя (род. 1973) — японский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Кано, Херман (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Кано, Юи (род. 1983) — японская сэйю.
 Ортега Кано, Хосе (род. 1953) — испанский тореадор.

Топоним 
 Кано — город на северо-востоке Нигерии.
 Кано — село в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Кано — прежнее название села Андреевка в Марксовском районе Саратовской области.
 Кано — штат в Нигерии.
 Кано — государство народа хауса в Центральном Судане.
 Кано (狩野川) — река в Японии на острове Хонсю.

Другие значения 
 Кано — персонаж компьютерных игр серии Mortal Kombat.
 Школа Кано — японская художественная школа XV—XIX веков.
 Кано — японская певица и виртуальный ютубер.

См. также 
 Габриэль Кано-и-Апонте (1665—1733) — испанский военачальник, королевский губернатор чилийского генерал-капитанства.
 Канно